Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Boris Becker e Guy Forget che hanno battuto in finale Petr Korda e Karel Nováček 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Olivier Delaître /  Daniel Vacek (primo turno)

 Tom Nijssen /  Menno Oosting (quarti di finale)
 Gary Muller /  Piet Norval (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1995
ATP Tour 1995